

Persone 
 Alessandro Perrone – editore, giornalista e cavaliere italiano
 Antonino Perrone – politico italiano (1924-1994)
 Carlo Perrone (8 luglio 1960) – calciatore italiano
 Carlo Perrone (12 ottobre 1960) – calciatore italiano
 Carlo Perrone – editore italiano 
 Carlo Giuseppe Perrone di San Martino – nobile italiano (1764-1836}
 Diego Perrone – cantante italiano
 Diego Rafael Perrone – calciatore uruguayano 
 Dino Perrone Compagni – prefetto e politico italiano
 Elisabetta Perrone – atleta italiana
 Emanuel Perrone – calciatore argentino
 Emilio Perrone – politico italiano
 Ettore Perrone di San Martino – politico, patriota e militare italiano (1789-1849) 
 Felipe Perrone – pallanuotista brasiliano naturalizzato spagnolo
 Ferdinando Maria Perrone – imprenditore e patriota italiano
 Francesco Perrone – ex mezzofondista e maratoneta italiano
 Giovan Tommaso Perrone – vescovo cattolico italiano
 Giuseppe Perrone – calciatore svizzero
 Giuseppe Perrone Capano – politico e avvocato italiano
 Lorenzo Perrone – muratore italiano, citato da Primo Levi nelle sue opere
 Luca Perrone – linguista italiano
 Luigi Perrone – ex politico italiano
 Mauro Perrone – ingegnere e storico italiano
 Michele Perrone – scultore italiano
 Nico Perrone – saggista, storico, giornalista e docente universitario italiano
 Ottorino Perrone – politico italiano
 Paolo Perrone – politico italiano, 
 Roberto Perrone – giornalista e scrittore italiano

Altro 
 Governo Perrone – ministero del Regno di Sardegna